Цюпа — фамилия. Известные носители:
 Цюпа, Вячеслав Олегович (род. 1955) — советский театральный режиссёр, киноактёр в детстве.